Termenul de embrion se poate referi la:
 Embrion, o perioadă din stadiile de dezvoltare al plantelor sau animalelor
 Embryo (Band), o formație de rock din Germania